Il singolare del torneo di tennis Saransk Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Panova che ha battuto in finale Marina Mel'nikova 6–0, 6–2.

Teste di serie

  Anastasija Pivovarova (quarti di finale)
  Aleksandra Panova (campionessa)
  Mihaela Buzărnescu (semifinali)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)

 Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
 Veronika Kapšaj (semifinali)
 Valentina Ivachnenko (secondo turno)
 Teodora Mirčić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Saransk Cup 2011